Die Republik Kosovo kennt eine einzige Verwaltungsebene, welche durch die 38 Gemeinden gebildet wird. Jede einzelne von ihnen besteht aus mehreren Ortschaften, besitzt einen Gemeinderat, einen Bürgermeister und somit viele Selbstverwaltungskompetenzen. Die folgende Liste fasst diese Gemeinden (, bestimmt: Komuna, unbestimmt: Komunë; , lateinische Schreibweise: Opština, kyrillische Schreibweise: Општина) im Kosovo zusammen.

Einzelnachweise